Ишбулатов (Ижбулатов) ( и ) — фамилия. Известные носители:
 Ишбулатов, Нагим Хажгалиевич (1928—2006) — советский языковед, доктор филологических наук, профессор.
 Ишбулатов, Рахим Усманович (1911—1967) — живописец, Заслуженный деятель искусств Башкирской АССР.
 Ишбулатов, Хаджи-Ахмет Исхакович (1851—1921) — видный военный деятель, активный участник Башкирского национального движения, генерал-майор.

См. также 
 Ижбулатов, Туктамыш (1730—?) — крупный рудопромышленник, старшина Гайнинской волости Осинской дороги, торговец, первый депутат Уложенной комиссии (1767—1769) из башкир.
 Ишбулатовы — татарский дворянский род из Уфимской губернии. Один из представителей рода — Ишбулатов, Хаджи-Ахмет Исхакович (1851—1921) — видный военный деятель.

Примечания